Falatycze (osada leśna)
 Falatycze (wieś)